

Luoghi 
 Zira – città dell'India nel distretto di Ferozepur, nello stato federato del Punjab
 Zira – villaggio dell'Iran nella Provincia di Bushehr
 Zirə – città dell'Azerbaigian

Personaggi immaginari 
 Zira – personaggio Disney dell'universo de Il re leone
 Zira – personaggio dell'universo de Il pianeta delle scimmie

Teatro
Zira – lavoro teatrale del 1905 di J. Hartley Manners e Henry Miller